Метрополите́н Фра́нкфурта-на-Ма́йне () — состоящая из девяти линий единая система метрополитена (линии U1, U2, U3, U8, U9) и скоростного подземного трамвая (линии U4, U5, U6, U7).

Скоростной трамвай в ряде мест проходит под землёй, в ряде мест обособлен от остального потока машин, а на линии U5 до сих пор сохраняется участок, где рельсы проложены на совмещённом полотне и высадка на двух «станциях» производится прямо на проезжую часть. В центральной части города все линии подземные, на окраине города линии выходят наружу, и поезда движутся по улицам города. Линии (уже наземные) выходят также за пределы Франкфурта в города Бад-Хомбург (U2) и Оберурзель (U3).

Работой системы управляет организация VGF ().

Линии делятся на четыре группы: Группа A (U1 , U2, U3), Группа B/D (U4, U5), Группа С (U6, U7) и Группа D (U8, U9). Линии каждой группы сходятся вместе на подземном участке в центре города, и расходятся на окраинах. Всего в сети метрополитена 27 подземных и 60 наземных станций. Общая длина линий составляет более 60 км. Пассажиропоток в 2008 году составил 112 миллионов пассажиров.

Система имеет несколько гейтов с линиями городского трамвая. На линиях U4, U5, U6, U7 используются такие же вагоны, что и на городском трамвае. При этом на линиях U4 и U7 используются ещё и вагоны обычного метро, а на линиях U5 и U6 только вагоны трамваев.

Линии 
Сейчас Франкфуртское метро насчитывает 9 линий.

 Начальные и конечные станции 

 Линии по группам

Оплата проезда 
Транспортная система Франкфурта разделена на тарифные зоны, от которых зависит цена билета. Стоимость единоразового билета в центральной части города — € 2.75 и  € 5.10 включая поездку в зону аэропорта Франкфурта. Для поездок до 2 км в центральной части Франкфурта существует билет за € 1.50. Также в продаже есть билеты на 1 день за € 5.35 (включая аэропорт € 9.95), на 1 неделю – € 26.80, на 1 месяц – € 93.10. Кроме того существуют групповые билеты на 1 день для пяти человек за € 11.50 (включая аэропорт € 16.95). Для удобства туристов предлагаются карты Frankfurt Card со сроком действия 1 или 2 дня, которые дают право на неограниченный проезд в общественном транспорте и скидки до 50% на посещение местных достопримечательностей, кафе, ресторанов и экскурсий. Стоимость карты на один день - € 11.50, на два дня - € 17.00. Карта для группы туристов до 5 человек обойдется в € 24.00 за один день и в € 34.00 за два дня.

Ссылки 
 Франкфуртский метрополитен на сайте urbanrail.net (англ.)
 Интерактивная карта метро Франкфурта

 
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1968 году
Здания и сооружения, построенные в 1968 году в Германии